Trancas ist

 ein Ort in der Provinz Tucumán in Argentinien. Siehe Trancas (Tucumán).
 ein Ort 2 km nördlich des Dorfes Matancillas de Valle Delgado im Departamento Iruya in der Provinz Salta in Argentinien. Siehe Las Trancas (Iruya).